

Sigle 
 CTL – Linfociti T Citotossici

Aziende 
 CTL – azienda produttrice di componenti per missili, di Cincinnati, nell'Ohio, Stati Uniti d'America

Codici 
 CTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Charleville, Charleville (Queensland), Australia

Mineralogia 
 Ctl – abbreviazione di crisotilo

Note